A sigla NBIC remete à nanociência, biotecnologia, tecnologia da informação e ciências cognitivas, que em termos mais gerais podem ser tratadas por tecnologias emergentes.

Contudo, pode-se estar à procura ainda pelo laboratório de bioinformática nerrlandês:
Netherlands Bioinformatics Center - http://www.nbic.nl

Desambiguação